

Persones 
 Johan de Witt (1653-1672) polític i matemàtic neerlandès.

Llocs 
 De Witt (Illinois)
 De Witt (Iowa)
 De Witt (Missouri)
 De Witt (Nebraska)